Rodine est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, secteur de la ville de Črnomelj
, village de la municipalité de Žirovnica
, village au nord-est de Trebnje

Homonymie de toponyme